Sienholz ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Sienholz, deutscher Fußballspieler
 Werner Sienholz, deutscher Fußballspieler